9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (LWP) (1944-1946)
 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1967-1989)
 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (III RP) (1989-2000)